DMR Music Entertainment é uma gravadora, a primeira gravadora no mundo a introduzir estratégias promocionais e lançamentos de catálogo para públicos segmentados. O modelo de trabalho da DMR Music, lançado nos Estados Unidos, obteve tamanho sucesso que a gravadora expandiu seus negócios para a Europa e América Latina. No Brasil, a empresa é localizada em São Paulo, é responsável pelas filiais e mercados latino americanos.

Ligações externas 

 Página oficial da DMR Music Entertainment

Gravadoras do Brasil